Ласри (, , ):
 Ласри, Тедди, французский музыкант и композитор
 Ласри, Джамал (; º  1973, Касабланка), химик
 Ласри, Йехиэль (; º  1957), израильский политик и врач
 Ласри, Авиноам
 Ласри, Дан (), израильский писатель и философ (he)
 Ласри, Габи (), израильский футболист (he)
 Ласри, Жан-Мишель (º  1947), французский математик
 Ласри, Леонар (º  1982, Париж)
 Ласри, Марк, американский бизнесмен (en)